Трёхборо́дник () — род многолетних травянистых растений семейства , распространённый в тропических и субтропических регионах Старого Света и Южной Америки.

Ботаническое описание 
Многолетние травянистые растения, 10—30 см высотой. Стебли прямостоячие. Листья узколинейные, 0,5—0,7 мм шириной. Влагалище листа до основания расщеплённое.

Общее соцветие — очень узкий колос, 5—15 см длиной. Колоски расположены по двум сторонам оси колоса. Зерновка узкая, от треугольной до почти цилиндрической. x=10.

Виды 
Род включает 38 видов:

Примечания

Литература 
 
 
 

Злаки